Badejo-quadrado é um nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 Mycteroperca bonaci
 Mycteroperca rubra

Desambiguações de espécies